Lose ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Lose (1776–1833), deutscher Maler
 Johann Jacob de Lose (1755–1813), deutscher Maler
 Stephanie Lose (* 1982), dänische Politikerin der Partei Venstre

Siehe auch:

 Gurtlose
 Lohse
 Loose (Begriffsklärung)